Rotularia phillipsii är en ringmaskart som först beskrevs av Roemer 1841.  Rotularia phillipsii ingår i släktet Rotularia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
phillipsii